Irish Masters 2002 (также известен как 2002 Citywest Hotel Irish Masters — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 19 по 24 марта 2002 года в Дублине (Ирландия). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 10:3. Предыдущий чемпион, Ронни О'Салливан, проиграл в первом же матче.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 6 побед

 Питер Эбдон 6:2 Джо Свэйл  
 Стивен Ли 6:4 Пол Хантер  
 Стивен Хендри 6:2 Фергал О’Брайен  
 Мэттью Стивенс 6:5 Джимми Уайт

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2002 год в снукере
Irish Masters